Buitre puede hacer referencia a:

Animal 

 Buitre, el ave de rapiña.
 Buitres del Nuevo Mundo.
 Buitre negro.
 Buitre leonado.

Montañas 

 Pico El Buitre (4610 m), una montaña en Venezuela.
 Pico del Buitre (2465 m), una montaña de Sierra Nevada, Almería (España).

Otros 

 El Buitre (cómics) villano de Marvel.
 Un fondo buitre, fondo de capital de riesgo que invierte en deuda pública.